Talayuela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Talayuela (ort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Talayuela (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar